Palo Verde puede referirse a:

 Palo Verde, planta desértica.
 Palo Verde, área no incorporada, en el Estado de Arizona (Estados Unidos).
Central Nuclear Palo Verde, central nuclear situada en Arizona (Estados Unidos)
 Palo Verde, lugar designado por el censo, en el Estado de California (Estados Unidos).
 Palo Verde, colonia del municipio de Cuautla, en el Estado de Morelos (México).
 Palo Verde, populosa zona del este de Caracas (Venezuela).
 Palo Verde, estación de la línea 1 del metro de Caracas (Venezuela).